Příjmení Ibragimov nosí více významných osobností:

 Aziz Ibragimov (* 1986) – uzbecký fotbalový záložník
 Ildar Ibragimov (* 1967) – ruský šachista
 Kamil Ibragimov (* 1993) – ruský sportovní šermíř baškirského původu
 Magomed Ibragimov (volnostylař, 1974) (* 1974) – ruský zápasník volnostylař dagestáské (avarské) národnosti
 Magomed Ibragimov (volnostylař, 1983) (* 1983) – ruský zápasník volnostylař dagestáské (avarské) národnosti
 Sultan Ibragimov (* 1975) – ruský boxer dagestánského původu